Khoikhoi, grup ètnic de l'Àfrica meridional
 Khoi (llengua), una de les llengües dels Khoikhoi
 Khoi o Khoy, ciutat de lustan o província de l'Azerbaidjan Occidental, a l'Iran